El arcoíris (también llamado reverse flick-over o rainbow flick en inglés, la carretilha o la lambreta en Brasil, la lambretta en Italia, la brasileña en Rumania, el movimiento de Ardiles en el Reino Unido, el Okocha-Truco en Alemania y el Coup du sombrero en Francia), es, en el fútbol, un regate que consiste en levantar con el talón el balón por detrás y hacerlo pasar por encima del defensor. Mientras la pelota se encuentra en el aire el atacante sobrepasa al defensor.

Historia 

Este regate es una impresionante demostración de habilidad, a veces visto en fútbol callejero o fútbol sala. Rara vez se usa en el fútbol profesional actual, ya que tiene una tasa de éxito relativamente baja, pero algunos jugadores con gran confianza y destreza pueden intentarlo de vez en cuando como una jugada para sobrepasar al oponente. Un realizador frecuente era el nigeriano Jay-Jay Okocha y, ocasionalmente, el brasileño Ronaldinho.

Fue ejecutado por primera vez en 1968, por el brasileño Alexandre de Carvalho "Kaneco". Se realizó en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 cuando İlhan Mansız, de la selección de Turquía, en lo que se describió como un movimiento de "sombrero" de "habilidad escandalosa", golpeó el balón sobre su cabeza y la cabeza del lateral izquierdo Roberto Carlos de la selección de fútbol de Brasil, lo que obligó a Carlos a cometer una falta. A veces, el uso de regates, como el arcoíris, se considera exhibicionista e irrespetuoso con el jugador o equipo rival. En marzo de 2008, el jugador del Sheffield Wednesday F. C. Franck Songo'o intentó el regate, y un informe de un partido comentó que el árbitro "detuvo rápidamente el juego cuando los jugadores [oponentes] se amontonaron amenazando con linchar [a él]".

El arcoíris aparece en una popular secuencia de la película Escape to Victory de 1981, cuando el regate es utilizado por el personaje interpretado por Osvaldo Ardiles, lo que llevó al nombre de "movimiento de Ardiles". Una reseña lo describió así: "el punto culminante de los efectos especiales de todos los tiempos es cuando Osvaldo Ardiles lanza la pelota por encima de su cabeza".

También ha aparecido en videojuegos de fútbol, incluyendo el FIFA 08, donde se describe como "Uno de los movimientos de fútbol más famosos". En la actualidad, el brasileño Neymar es un notable exponente del arcoíris.

Referencias

Bibliografía
Richard Witzig, The Global Art of Soccer (2006), CusiBoy Publishing,

Enlaces externos 

Fútbol